Ilidža puede referirse a:

 Ilidža (Sarajevo), municipio de la Federación de Bosnia y Herzegovina.
 Istočna Ilidža, municipio de la República Srpska.